Emil Persson kan syfta på:
 Emil Persson (journalist)
 Emil Persson (längdåkare)
 Emil Persson, vänsterpartist